Abdul Aziz Al-Marzouk – ex calciatore saudita
 Azouz Marzouk – persona legata nelle prime indagini ad un grave fatto di sangue del 2006
 Younes Bnou Marzouk – calciatore francese naturalizzato marocchino